«Лижье» () — автогоночная команда, участвовавшая в автогонках серии «Формула-1» в сезонах с 1976 года по 1996 год. Команда была основана в 1968 году французским автогонщиком и игроком в регби Ги Лижье как производителем спортивных автомобилей.

Ligier в Формуле-1 
Компания «Лижье» наиболее известна в качестве команды-участника чемпионатов мира по автогонкам в классе «Формула-1», в которых выступала с  до . Дебютировала команда «Лижье» в 1976 году с автомобилем, использующим двигатель Matra V12. А первую победу в Гран-при команда одержала уже в  году на автомобиле, которым управлял Жак Лаффит. Эта победа может отчасти называться первой полностью французской победой в чемпионате мира «Формулы-1».

Команда «Лижье» использовала двигатели «Матра» до сезона 1979 года, когда был создан автомобиль Ligier JS11 на базе силового агрегата Cosworth. JS11 сильно начал сезон, выиграв две гонки подряд под управлением Лаффита. Однако позже Ligier JS11 столкнулся с серьёзной конкуренцией со стороны команд «Уильямс» и «Феррари», представивших болиды со значительно улучшенной аэродинамикой. Дальнейший сезон оказался не столь успешным для французской марки — завоевав всего лишь одну победу, «Лижье» заняла по его итогам третье место в Кубке Конструкторов.

JS11 и её последователи JS11/15 и JS17 сделали команду «Лижье» одной из самых успешных команд начала 1980-х годов. После этого, невзирая на солидную спонсорскую поддержку со стороны Talbot и французских компаний — в основном SEITA and Française des Jeux — конкурентоспособность команды падала, начиная с сезона-1982. Сама команда, правда, существовала до 1996 года. В середине 1980-х, когда команда заключила контракт на поставку турбодвигателей Renault, стало казаться, что «Лижье» возвращается в ряды лидеров — однако все усилия, предпринятые на деньги новых спонсоров Gitanes, Loto и elf всего лишь вернули «Лижье» в ряды «середнячков». Когда в 1986 году Renault прекратил программу развития двигателей, команда была вынуждена использовать силовые агрегаты Megatron, позже — Judd, Cosworth, Lamborghini и Mugen-Honda.

Последние годы 

В последние годы существования команда столкнулась с финансовыми сложностями. Тем не менее, в этот период она была временами вполне конкурентоспособной, возможно благодаря талантам отдела аэродинамики, которым руководил Фрэнк Дерни, в своё время разрабатывавшего болиды «Уильямс», регулярно выигрывавшие у «Лижье» в конце 1970-х. Кроме того, многие отмечают значительный вклад молодого инженера-проектировщика Лоика Бигуа. А некоторые размышляют о том, что все эти годы Ги Лижье был занят в первую очередь бизнесом и заработком денег, и уже только во вторую — поддержкой конкурентоспособности своей команды. Знаменитый своей любовью к театральным жестам и неистовыми взрывами характера, бунтарь Ги Лижье сыграл значительную роль в формировании духа всей «Формулы-1» середины 1970-х, выходящую далеко за пределы влияния его собственной команды. По известному выражению одного из комментаторов «Формулы-1», «…даже когда они побеждают — у Вас всегда остаётся такое чувство, что они сами не знают, каким образом они пришли к этой победе!»

В  году болид JS43 с двигателем Mugen-Honda получился хорошо сбалансированной машиной. Оливье Панис одержал за рулём JS43 неожиданную победу на Гран-при Монако. Хотя победа явилась значительной вехой в истории французского мотоспорта (первый триумф пилота и машины из этой страны в Монако после 1930-х годов). Главная заслуга в её получении принадлежит надёжности машины и сложным условиям на трассе, из-за которых до финиша дошли только три болида.

В 1997 году команду купил известный гонщик Ален Прост и команда сразу же сменила название на Prost GP, которая обанкротилась в 2002 году.

Результаты выступлений «Лижье» в «Формуле-1»

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании Ligier 
 История команды Ligier F1
 Статистика команды на results.motorsportstats.com
 Статистика команды на statsf1.com
 Статистика команды на wildsoft.ru

Автогоночные команды Франции
Команды Формулы-1